Grani ist der Familienname folgender Personen:
 Elio Grani (1930–2014), italienischer Fußballspieler
 Lyana Grani (1910–nach 1948), italienische Opernsängerin (Sopran)

Grani steht für
 Grani (Mythologie), ein Pferd aus der nordischen Mythologie.

siehe auch:
 Gran (Einheit), Maßeinheit für Masse
 Grano, die kleinste Münze des Malteserordens